Tschuikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Semjonowitsch Tschuikow (1935–2020), sowjetischer bzw. russischer Maler
 Semjon Afanassjewitsch Tschuikow (1902–1980), sowjetischer Künstler
 Wassili Iwanowitsch Tschuikow (1900–1982), sowjetischer Offizier, zuletzt Marschall der Sowjetunion